Rahl est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Rahl (1812-1865), peintre autrichien ;
  (1779-1843), peintre, aquafortiste et graveur allemand ;
 Mady Rahl (1915-2009), actrice et chanteuse allemande ;
  (1877-1926), ingénieur allemand et membre du Reichstag ;
 , chef de guerre des paysans et révolutionnaire allemand.

Personnages de fiction 
 Famille Rahl, personnage principal de la série littéraire L'Épée de vérité de Terry Goodkind :
 Richard Rahl ou Richard Cypher, guide forestier et sorcier.

Patronyme germanique